Список самых старых кошек — это список самых старых кошек в мире. Старение кошек зависит от породы, размера и рациона. Обычно кот или кошка живут 16-20 лет, средняя продолжительность их жизни составляет 13 лет.

В этом списке представлены только 4 кошки, которые были подтверждёны каким-либо агентством, например: Книгой рекордов Гиннеса.

См. также 
 Список старейших людей в мире
 Список самых старых собак в мире
 Кошка
 GRG
 Списки кошек
 Список знаменитых кошек

Примечания 

Кошки
Списки животных